V-Ray — система рендеринга (визуализации изображения), разработанная компанией Chaos Group (Болгария).
 V-Ray — проект по созданию и внедрению комплекса для автоматизации создания и оптимизации параллельных программ, ведётся НИВЦ МГУ.